DIS steht als Abkürzung für:

 Dissoziative Identitätsstörung (DIS) (veraltet: multiple Persönlichkeitsstörung (MPS)) (Psychologie)
 Distributed Interactive Simulation, ein Datenaustauschstandard zur Steuerung von Simulationssystemen
 Draft International Standard, ein ISO-Normentwurf
 Deep inelastic scattering, siehe Tiefinelastische Streuung
 Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
 Dalnij Istrebitel Saprowoschdenija, sowjetisches Jagdflugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Mikojan-Gurewitsch DIS
 Defence Intelligence Staff, ein britischer Geheimdienst
 Deutsche Internationale Schule Jakarta
 Deutscher Industrie Service, ein Personaldienstleister, siehe DIS AG
 Dili International School
 Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, die Koordinationsstelle der italienischen Geheimdienste

Dis bzw. dis steht für:
 eine römische Totengottheit, siehe Dis Pater

Musik:
 das um einen Halbton erhöhte D, siehe Tonleiter
 dis-Moll
 Dis-Dur, siehe Es-Dur

Personen:
 Adriaan van Dis (* 1946), niederländischer Schriftsteller
 Leendert van Dis (* 1944), niederländischer Ruderer
 Vladislav Petković Dis (1880–1917), serbischer Dichter

Siehe auch:
 Dies
 Diss

Abkürzung